Příjmení Jeništa nosí více osobností:

 Luděk Jeništa (* 1961) – český starosta a poslanec
 Petr Jeništa (* 1977) – český divadelní a filmový herec

 ženská varianta s přechýlením

 Jana Jeništová-Fiedlerová (1882–1966) – česká fotografka
 Květa Eretová (roz. Jeništová, 1926–2021) – česká šachistka

Česká příjmení